Fütterung steht für:
 Tierernährung
 Winterfütterung, der Fütterung von Singvögeln und Wild in Notzeiten
 Tiermast, Viehhaltung zur Fleischproduktion in der Landwirtschaft
 Fütterung von Tieren in Waldweidewirtschaft, siehe Hutewald
 Ablenkfütterung, die Fütterung von Tieren an einem bestimmten Ort, um sie von anderen Orten fernzuhalten
 Kirrung, die Lockfütterung als Bejagungshilfe von Wild

Siehe auch:
 Futter